Amtrac ist eine Kurzform von amphibious tractor und bezieht sich auf eine Serie von Schwimmpanzern aus US-amerikanischer Produktion:
 
 Landing Vehicle Tracked (Baujahre 1942–1945) 
 LVT-5 (1951–1957)
 Amphibious Assault Vehicle ursprünglich LVT-7 (1979–1983)
 Expeditionary Fighting Vehicle (im Entwicklungsstadium)

Amtrac bezeichnet:

 Amtrac (Musiker), US-amerikanischer Musiker, bürgerlich Caleb Cornett (* 1987)

Siehe auch:
 Amtrack
 Amtrak

AMTRAC